

Cinema
Lui, lei e gli altri (Committed) – film statunitense del 2000 diretto da Lisa Krueger.
Rinchiusa (Committed) – film statunitense del 1988 diretto da William A. Levey.

Televisione
Committed – serie televisiva animata canadese trasmessa nel 2001.
Pazzi d'amore  (Committed) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2005.
Committed – film per la televisione statunitense del 2011 diretto da Norma Bailey.